De Celebeswespendief (Pernis celebensis) is een roofvogel uit de familie van havikachtigen (Accipitridae).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op het Indonesische eiland Celebes in tropische bossen en in bergbossen.

Externe link
Avibase

Havikachtigen
IUCN-status niet bedreigd
Endemisch dier uit Celebes